Sailly (Ardenas) - localidade francesa
Sailly (Haute-Marne) - localidade francesa
Sailly (Saône-et-Loire) - localidade francesa
Sailly (Yvelines) - localidade francesa

Desambiguação